Bauhof bezeichnet:

 Bauhof, eine kommunale Einrichtung

Bauhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bauhof (Bolsterlang), Ortsteil der Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bauhof (Bruck), Ortsteil der Gemeinde Bruck, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bauhof (Güstrow), Ortsteil der Stadt Güstrow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Bauhof (Nörtershausen), Ortsteil der Gemeinde Nörtershausen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Bauhof (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Bauhof (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bauhof (Unterwaldhausen), Ortsteil der Gemeinde Unterwaldhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bauhof (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bauhof (Wittstock/Dosse), Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Bauhof (Gemeinde Vomp), Ortsteil von Vomp, Tirol

Bauhof ist der Familienname von:
 Paul Carey Bauhof († 2019), US-amerikanischer Jazz- und Bluesmusiker

Siehe auch:
 Großer Bauhof
 Kleiner Bauhof
 Bauhof am Deichtor
 Neubauhof
 Schirrhof